Гильдуин (Хильдуин, Илдуин; ) — мужское имя германского происхождения. Известные носители:
 Гильдуин — аббат монастырей Сен-Дени (814—841) и Прюм (829—841), архикапеллан Людовика I Благочестивого (819—831)
 Гильдуин — епископ Вердена (822/828—846/847)
 Гильдуин — архиепископ Кёльна (842—848/849)
 Гильдуин — аббат монастыря Святого Мартина в Туре (853—860)
 Гильдуин (умер после 867) — аббат Сен-Жермен-де-Пре (857—860)
 Гильдуин — епископ Эврё (863—870)
 Гильдуин — аббат Бертинского монастыря (866—877)
 Гильдуин — епископ Льежа (920—921) и Вероны (928—932), архиепископ Милана (932—936)

См. также